Windrush steht für:

 Windrush (Gloucestershire), englisches Dorf in Gloucestershire
 Windrush, kurz für Empire Windrush, Passagierschiff der Monte-Klasse, siehe Monte-Klasse (1924)#Monte Rosa  
 Windrush (Fernsehserie), britische Fernsehserie über die Ankunft der Einwanderer der Empire Windrush
 Windrush Generation, Bezeichnung für eine Menschengruppe, die zwischen 1944 und 1971 aus britischen oder ehemals britischen Gebieten in der Karibik nach Großbritannien einwanderte
 Windrush-Skandal, politische Affäre im Vereinigten Königreich über die Einwanderer der Windrush Generation
 River Windrush, Fluss in England